«Американизация Эмили» () — американский комедийно-романтический драматичный военный фильм 1964 года режиссёра Артура Хиллера.

Фильм был номинирован на премию «Оскар» в категориях «за лучшую режиссуру» и «лучшую операторскую работу», а исполнительница главной роли актриса Джули Эндрюс была номинирована премию BAFTA в категории «Лучшая актриса».

В 2004 году газета «Нью-Йорк Таймс» включила фильм в число лучших 1000 фильмов, когда-либо снятых.

Сюжет 
Действие фильма происходит в 1944 году во время Второй мировой войны в Лондоне, в течение нескольких недель, предшествовавших Дню «Д» и в этот день.

Лейтенант-коммандер Чарли Мэдисон, офицер тыловой службы ВМС США, циничный и высокоэффективный адъютант адмирала Уильяма Джессапа в Лондоне. «Работа» Чарли состоит в том, чтобы снабжать своего начальника и других высокопоставленных офицеров деликатесами, предметами роскоши и… любезными англичанками. Неожиданно для себя он влюбляется в одну из них — работающую на базе Эмили Барэм, которая потеряла своего мужа, брата и отца на войне, и живёт с матерью, очень скромно в это военное время. Стремящийся к удовольствиям «американский» образ жизни Чарли в условиях военного времени одновременно очаровывает и вызывает отвращение Эмили, но, влюблённая, она не хочет потерять ещё одного любимого человека на войне и находит «практикующего труса» Чарли неотразимым.

Адмирал Уильям Джессап — психически неуравновешенный — одержим идеей о том, что армия США и её ВВС затмевают ВМФ в предстоящем вторжении в «День „Д“», и решает, что «первый погибший на Омаха-Бич должен быть моряком», задокументирует это группа с фронтовым оператором, а погибшего героя со всеми почестями похоронят в «Могиле Неизвестного моряка».

Чарли получает приказ адмирала возглавить «съёмочную группу». Несмотря на все свои усилия избежать выполнение поручения, Чарли и его закадычный друг капитан-лейтенант Пол Каммингс, вынуждены выполнять приказ — находят оператора и в «День „Д“» с первым морским десантом высаживаются на Омаха-Бич. Но оказавшись на берегу, Чарли приказывает группе вместо съёмок укрыться, и карьерист Каммингс, спешащий угодить адмиралу настаивающий на съёмке, стреляет ему в ногу из пистолета. Чарли хромая убегает, и в это время немецкий артиллерийский снаряд падает рядом с ним — делая его первой американской жертвой на пляже Омахи…

Адмирал собирается делать доклад в Сенате о том, что «первый герой погибший при операции был из флота». Сотни обложек газет и журналов перепечатывают фотографию Чарли — в одиночку выбегающего на берег (на самом деле пытаясь убежать от Каммингса), что делает его героем войны. Но вдруг приходит неожиданная новость, Каммингс докладывает: «первый мертвец на пляже Омахи ожил» — Чарли не погиб, находится в госпитале в Англии. Адмирал находит выход из положения: теперь в Сенате он покажет не только фото «героической гибели офицера флота», но и чудо его спасения — «непогибаемости флота».

Чарли, инвалид с перебитой ногой, у которого на пороге смерти произошла переоценка ценностей, вдруг нехарактерно для себя планирует действовать благородно — рассказать миру правду о том, что произошло, даже если это означает быть заключенным в тюрьму за трусость. Но Эмили убеждает его выбрать счастье с ней, тихонько жить — молчать и принять роль героя.

Нереализованный альтернативный финал:

Сценарием были запланированы две концовки, значительно отличавшиеся, частично кадры другого варианта даже были сняты, но режиссёр остановился на условном «хэппи энде»; по другой версии Мэдисон погибал на Омахе-Бич, в то время как Каммингс был повышен до адмирала, а Эмили Барэм сходила с ума и помещалась в сумасшедший дом, где также оказался адмирал Уильям Джассап.

В ролях 
 Джеймс Гарнер — лейтенант-коммандер Чарльз Мэдисон
 Джули Эндрюс — Эмили Бэрхэм
 Джеймс Коберн — капитан-лейтенант Пол Каммингс
 Джойс Гринфил — миссис Бэрхэм, мать Эмили
 Кинан Уинн — старый матрос
 Мелвин Дуглас — адмирал Вильям Джессап
 Эдвард Биннс — адмирал Томас Хэйли
 Уильям Уиндом — капитан Хэрри Спаундинг
 Джон Кроуфорд — офицер Пол Адамс
 Линда Марлоу — Пэт
 Лиз Фрейзер — Шейла
 Шэрон Тейт — красивая девушка
 Стив Франкен — молодой моряк

Три женщины, с которыми спит капитан-лейтенант Пол Каммингс (актёр Джеймс Коберн), в титрах фильма названы «тремя безымянными бабами» («The Three Nameless Broads»), их роли исполняют, в порядке появления: Джанин Грей, Джуди Карне и Кэти Керш.

Съёмки 
Павильонные съёмки велись на киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в Калвер-Сити. Пляжные кадры были сняты в Окснарде, Калифорния. Для съёмок десантирования в «День „Д“» были использованы два десантных катера типа LCVP полученные от «гражданских лиц», поскольку ВМС США отказались помогать съёмкам и предоставить суда из-за циничного отношения сценария к войне.

Сцена героя с девушками изначально была более откровенна, но продюсер Мартин Рэнсохофф после споров с адимнистратором производственного кода Джеффри Шерлоком был вынужден отступить чтобы получить разрешение MPAA — кадры с наготой актрис были вырезаны.

Об авторах 
Хотя фильм показывает военных и войну сатирически, но его авторы реально воевали.

Фильм снят по одноимённому роману 1959 года Уильяма Брэдфорда Хьюи, частью автобиографичному — он был офицером административной службы ВМФ США во время Нормандской операции.
 
Сценарист, адаптировавший роман, Пэдди Чаефски своё имя получил на войне — в конце Второй мировой войны он вступил в ряды Армии США, где и получил прозвище «Пэдди», которое носил до конца жизни. Он служил рядовым солдатом 104-й пехотной дивизии, после высадки в Германии, близ Ахена, был ранен взрывом мины, награждён медалью «Пурпурное сердце».

Исполнитель главной роли — «честного труса» тыловика Чарльза Мэдисона актёр Джеймс Гарнер — тоже воевал, но не во время Второй мировой (он был тогда подростком), а во время Корейской войны — в составе 24 дивизии армии США провёл на фронте 14 месяцев, был дважды ранен, дважды награждён медалью «Пурпурное сердце».

Режиссёр фильма Артур Хиллер в войну служил в Королевских ВВС, штурман бомбардировщика «Галифакс», участник боевых вылетов над контролируемой нацистами Европой.

Отличие от романа 
В отличие от фильма, роман намного драматичнее. Фильм, сохранив название, персонажей, ситуацию, фон и множество конкретных сюжетных инцидентов, всё-таки рассказывает совсем другую историю, нежели роман. По словам сценариста: «я нашел книгу, которая серьёзна по тону, по существу смешной сатирой, и именно так я отношусь к ней».

Отличен характер героя и ситуации: в фильме Чарли всё-таки не готов сделать документальный фильм, который потребовал адмирал, и ему помогает только пара неуклюжих пьяных матросов. Но в романе Чарли до войны в гражданской жизни был профессиональным пиарщиком, и как пропагандист серьёзно относится к заданию, собирая команду компетентных кинематографистов.

«Американизация» 
Фильм никогда прямо не объясняет, что подразумевается под термином «американизация». Исходя из финальных слов героини («всё это время я боялся американизироваться, а ты, глупый осел, превратился в чертова англичанина») «американизация» — значит относиться к войне легко как американец Чарли, которому противопоставлено серьёзное отношение к войне англичанки Эмили.

Однако, в отличие от фильма роман конкретно и однозначно использует термин «американизированная» для обозначения женщины, которая принимает, как нормальное условие военного времени, обмен своих сексуальных услуг на подарки в виде дефицитных в военное время продуктов и вещей — в романе на вопрос «была ли Пэт американизирована?» даётся ответ:

Полностью. Она носит диафрагму в своей сумке. Она видела потолки в половине комнат отеля. Она просит, чтобы это было после ужина: ей не нравится, когда это на пустой желудок.

Эта тема проходит через весь роман. Так героиня говорит: «Мы точно так же, как в борделе … только мы не продаемся за наличные. Мы меняем это на бифштекс, яйца, губную помаду, нейлоновые чулки, вот это платье приехало из Сакса на Пятой авеню в дипломатической сумке»; Эмили спрашивает: «Я веду себя как шлюха?», получая ответ: «Блуд — это занятие мирного времени».

Невошедшая песня 
Специально для фильма была написана песня «Эмили», музыка Джонни Манделя на стихи Джонни Мерсера в исполнении Фрэнка Синатры, которая вошла в его альбом «Извини, я покидаю тебя». Эта песня не вошла в фильм, и поэтому не могла быть номинирована на премию «Оскар».

Критика 

Фильм был номирован на «Оскар» и BAFTA, успешен в прокате — при бюджете в 2,7 млн долларов сборы составили более 4 млн долларов.

Но фильм, из-за своего характера показа военных и войны, носящий оттенок насмешки и скандальности, получил полярные оценки.

В современной рецензии для «Нью-Йорк Таймс» критик Босли Краузер похвалил сценарий как включающий в себя «… некоторые удивительно хорошие тексты с некоторой резкой непочтительностью».

Журнал «Slant Magazine» в 2005 году писал: «Несмотря на то, что фильм немного переполнен многословными речами, скабрезно-забавный сценарий Чайефского наполнен отрывистыми, потрескивающими диалогами», а в своей монографии «A Journey Through American Literature» академик Кевин Дж. Хейс похвалил монологи Чайефского для роли Гарнера как «волнующие».

Критическое изображение героизма военного времени, переданное в оригинальном тексте Хюи и сценарии Чаефского, вызвало неоднозначную реакцию критиков и зрителей. Артур Хиллер опубликовал в защиту фильма статью в «Лос-Анджелес Таймс» от 3 января 1965 года после публичного показа в местном кинотеатре, утверждая, что многие зрители неправильно истолковали тон фильма как неодобрение солдат вместо «комментария о безумии атрибутов войны», которые часто праздновались.

Примечания

Ссылки 
 The Americanization of Emily // Американский институт кино

Фильмы США 1964 года
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы Артура Хиллера
Фильмы по сценариям Пэдди Чаефски
Военные фильмы США
Американские фильмы о Второй мировой войне
Антивоенные фильмы
Женщины в войнах
Проституция в фильмах
Экранизации романов США
Комедийно-драматические фильмы США
Трагикомедийные фильмы США
Фильмы-мелодрамы США
Сатирические фильмы США